DLSS steht für
 Degenerative lumbosakrale Stenose, eine Hundekrankheit
 Deep learning super sampling, eine Technologie von Nvidia

Abkürzung